Федерал-Триэнгл ():

 Федерал-Триэнгл — район (треугольный участок) в Вашингтоне (округ Колумбия).
 Федерал-Триэнгл — станция Вашингтонгского метро.